František Čermák e Filip Polášek eram os atuais campeões mas decidiram não participar juntos. Čermak jogou ao lado de Michal Mertiňák, mas perderam na primeira rodada para Marcos Baghdatis e Eric Butorac, enquanto que Polášek jogou ao lado de Julian Knowle e perderam nas semifinais para Jarkko Nieminen e Dmitry Tursunov. Nieminen e Tursunov conquistaram o título, derrotando Baghdatis e Butorac na final por 6–1, 6–4.

Cabeças de chave

  Alexander Peya /  Bruno Soares (Quartas de final)
  Jürgen Melzer /  Leander Paes (Quartas de final)

<li>  Julian Knowle /  Filip Polášek (Semifinais)
<li>  František Čermák /  Michal Mertiňák (Primeira rodada)

Chave

Ligações externas
 Chave de simples

D